Mountain Home (Arkansas)
Mountain Home (Carolina do Norte)
Mountain Home (Idaho)

Outros
Mountain Home Air Force Base

Desambiguações de topônimos